Schwamberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Schwamberger (* 1991), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Emil Schwamberger (1882–1955), von 1919 bis 1933 Oberbürgermeister von Ulm
 Karl Maria Schwamberger (1905–1967), österreichischer Musiker
 Maria Schwamberger-Riemer (1896- nach 1958?), österreichische Malerin, Emaille- und Plakatkünstlerin
 Patrick Schwamberger, Kinderdarsteller